32-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике () прошёл в ПостФинанс-Арене в швейцарском Берне. Даты проведения соревнований — с 25 по 29 мая 2016 года.

Расписание 
Среда, 25 мая 2016
 10:00 — 20:40 — финал командных соревнований и квалификация индивидуальных соревнований среди юниоров
Четверг, 26 мая 2016
 10:00 — 20:15 — квалификация индивидуальных соревнований среди мужчин
Пятница, 27 мая 2016
 18:30 — 21:00 — абсолютное первенство среди юниоров
Суббота, 28 мая 2016
 14:30 — 17:10 — финал командных соревнований среди мужчин
Воскресенье, 29 мая 2016
 10:30 — 13:45 — индивидуальные соревнования среди мужчин в отдельных видах
 14:45 — 16:55 — индивидуальные соревнования среди юниоров в отдельных видах

Медалисты

Мужчины

Юниоры

Результаты

Мужчины

Командное первенство

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Медальный зачёт

Мужчины

Юниоры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2016
Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Берне
Май 2016 года
Спортивная гимнастика
2016 год в гимнастике
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Международные соревнования по гимнастике в Швейцарии